Такмичење у трчању на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 2. и 3. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранио је Ендру Пози из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичара из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 60 метара са препонама у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2019.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 2. марта 2019. године. У полуфинале пласирали су се по 3 првопласирана из 4 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 12:02, група 2 у 12:10, група 3 у 12:18, група 4 у 12:26.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 3. марта 2019. године. У финале пласирали су се по 3 првопласирана из 2 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 11:05, група 2 у 11:13.

Финале 
Финале је одржано 3. марта 2019. године у 18:10.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту web.archive.org
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани